Беј има више значења:
 Округ Беј (Мичиген)
 Округ Беј (Флорида)
 Беј (Арканзас)
 Бег